La nazionale di pallavolo maschile della Birmania è una squadra asiatica e oceaniana composta dai migliori giocatori di pallavolo della Birmania ed è posta sotto l'egida della Federazione pallavolistica della Birmania.

Risultati

Campionato asiatico e oceaniano